Однодневный международный матч (, ODI) в крикете — особый формат проведения матча, один из трёх основных форматов (наряду с тестовым и Twenty20). ODI является одной из форм , где длительность матча определяется не временным лимитом, а установленным набором подач. Тем не менее, матч ODI может быть завершён и в связи с исчерпанием выделенного на игру времени — причиной тому может стать плохая погода или иные с трудом предсказуемые факторы. В этом случае матч признаётся завершённым без результата. В целом же матч ODI может завершиться победой одной из команд, ничьей по ранам (ничья-тай) или не принести результата. Турнир, известный под названием «чемпионат мира по крикету», проводится именно по системе ODI (вместе с тем, существуют чемпионаты мира по Twenty20 и тестовым правилам). Иногда данный формат упоминается как LOI (, «международный матч с ограниченными оверами»), однако данный термин утратил корректность с появлением другого схожего формата, Twenty20.

Как следует из названия, матчи такого рода проводятся в течение одного дня. Игра состоит из двух иннингсов, в одном из которых отбивает одна команда, в другом — вторая. Игроки могут провести на поле шесть и более часов (в тестовом крикете команды могут играть до пяти дней, но игроки редко проводят на поле более шести часов). Первый в истории матч по правилам ODI состоялся 5 января 1971 года между командами Англии и Австралии. Формат ODI, также как формат Twenty20, имеет несколько особенностей, отличающих крикет с ограниченными оверами от тестового крикета. Команды могут играть в форме произвольных цветов, в то время как тестовые состязания допускают только белую экипировку. В матчах ODI и Twenty20 используется белый мяч, в то время как тестовые игры предполагают использование красного снаряда. Выбор цвета мяча обусловлен тем, что до 2012 года тестовые матчи не могли проводиться при искусственном освещении. Форматы ODI и Twenty20 являются более привлекательными для телевизионной трансляции, поскольку они позволяют проследить за относительно короткой игрой, ход которой не подвержен консервативным условностям тестового крикета. С другой стороны, формат ODI стал менее коммерчески успешным, чем появившийся позднее Twenty20.

Команды, имеющие право участвовать в матчах ODI 
 Тестовые сборные
  (1971 г.)
  (1971 г.)
  (1973 г.)
  (1973 г.)
  Вест-Индия (1973 г.)
  (1974 г.)
  (1975 г.)
  (1983 г.)
  (1986 г.)
  (1991 г.)
 Команды, обладающие временным статусом ODI (присуждается на 4 года)
  (1996 г.)
  (2006 г.)
  Ирландия (2006 г.)
  (2006 г.)
  (2006 г.)
  (2009 г.)
 Команды, получающие статус только на время крупных соревнований
 Восточная Африка (1975 г.)
  (1994, 1996, 2004, 2008 гг.)
  (2003 г.)
  (2004, 2008 гг.)
  (2004 г.)

Команды, лишённые временного статуса ODI 
  Бермуды (2006—2009 гг.)

См. также 
 Чемпионат мира ODI
 Тестовый крикет
 Twenty20

Примечания 

Крикет
ODI